Шампаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Шампаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Шампаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Шампаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Шампаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Шампаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя